Le palais Granvelle de Besançon.
 Le Palais Granvelle de Bruxelles.